Pillan oder Pillán bezeichnet:

 den Flugzeugtyp Enaer T-35 Pillán
 das Wachboot Pillan (1981) der chilenischen Küstenwache